Hlíva je české jméno používané pro několik rodů lupenatých hub rostoucích především na dřevu:
 hlíva (Omphalotus) – neboli hlívovník, rod s pestře zbarvenými druhy, např. jedovatý hlívovník olivový (Omphalotus olearius)
 hlíva (Panus) – rod hub vzhledu hlív, které patří mezi chorošovité (Polyporaceae), např. hlíva fialová (Panus conchatus)
 hlíva (Phyllotopsis) – rod se žlutooranžově zbarvenými zástupci, v Evropě pouze hlíva hnízdovitá (Phyllotopsis nidulans)
 hlíva (Pleurocybella) – rod bíle zbarvených hub s nízkými lupeny, v Evropě pouze hlíva ušatá (Pleurocybella porrigens)
 hlíva (Pleurotus) – rod, do něhož patří většina známých jedlých druhů, např. hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)

Podobná jména 
Podobná jména mají i následující rody, z nichž byly mnohé dříve označované jako hlíva:
 hlívečník – Resupinatus, rod zahrnující drobné druhy, např. hlívečník připjatý (Resupinatus applicatus)
 hlívička – Hohenbuehelia, rod zahrnující menší až středně velké druhy, např. hlívička jedlová (Hohenbuehelia abietina)
 hlívovec – Rhodotus, rod zahrnující zřejmě jediný druh, zákonem chráněný hlívovec ostnovýtrusý (Rhodotus palmatus)
 hlívovka – Ossicaulis, rod zahrnující bělavě zbarvené dřevní druhy, např. hlívovka dřevní (Ossicaulis lignatilis)
 hlívovník – Omphalotus, rod zahrnující sytě zbarvené, často jedovaté druhy, např. hlívovník olivový (Omphalotus olearius)

Externí odkazy